Литовщина () — село,
Николаевский сельский совет,
Лозовский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323983003. Население по переписи 2001 года составляет 61 (28/33 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Литовщина находится на правом берегу реки Литовщина, которая через 5 км впадает в реку Малая Терновка.
Выше по течению на расстоянии в 5 км расположено село Мальцевское,
на противоположном берегу — село Василевка (Днепропетровская область).
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1918 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины